Esen ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname mit der Bedeutung „gesund“; „ruhig, behaglich“; „unversehrt“, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Historische Zeit 
 Esen Tayishi (vor 1439–1455), Führer eines oiratischen Mongolenstammes

Weiblicher Vorname 

 Esen Işık (* 1969), türkisch-schweizerische Regisseurin und Drehbuchautorin

Familienname 
 Adnan Esen (* 1961), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Aydın Esen (* 1962), türkischer Jazzmusiker und Komponist
 Barış Esen (* 1986), türkischer Schachspieler
 Fikret Esen (1908–1996), türkischer General
 Hülya Esen (* 1989), türkische Tennisspielerin
 Lütfiye Esen (* 1988), türkische Tennisspielerin
 Timuçin Esen (* 1973), türkischer Schauspieler

Als Ortsname 
 ein Stadtteil von Diksmuide (Belgien)
 ein Stadtteil von Sungurlare (Bulgarien)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname